Хавьер «Чамако» де ла Торре Хименес, (;  — ) — мексиканский футбольный тренер и футболист.

Биография

Карьера футболиста 
Хавьер занимался в академии «Гвадалахары» с восьми лет. В команде он дебютировал 5 декабря 1943 года, выйдя на замену в матче с «Атласом» (7:3). В этом матче Чамако вышел на замену и забил сопернику седьмой гол. Хавьер всю карьеру провёл в стане «Гвадалахары», его большой талант и высокая скорость делали его одним из сильнейших правых полузащитников Мексики, и многие люди считают Чамако таковым. В 1956 году он завершил карьеру игрока.

Тренерская карьера 
Через несколько недель после окончания карьеры Хавьер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Гвадалахары». Он успешно руководил командой, но за десять туров до финиша в клуб был приглашён уругвайский специалист Дональдо Росс, который и привёл «Гвадалахару» к первому в истории чемпионству. Но уже в 1961 году Хавьера назначили главным тренером на постоянной основе. Он создал боеспособный коллектив, который прозвали «Великой командой». За время руководства клубом он собрал двенадцать трофеев, включая пять побед в чемпионате и один Кубок чемпионов КОНКАКАФ. В 1963 году Чамако готовил сборную Мексики к Золотому Кубку КОНКАКАФ, а в период с 1970 по 1973 годы Хавьер руководил командой в квалификационном раунде Чемпионата Мира-1974, но его ждал полный провал и смещение с поста главного тренера сборной. Затем он покинул «Гвадалахару» и в течение четырёх лет тренировал менее серьёзные клубы. С 1977 года и до самой смерти Чамако был консультантом «Гвадалахары».

Личная жизнь 
Чамако — отец бывшего тренера и форварда «Гвадалахары» Эдуардо де ла Торре и дядя известного полузащитника и тренера, ныне рулевого сборной Мексики Хосе Мануэля де ла Торре.

Смерть 
Хавьер де ла Торре скончался после тяжёлой болезни 26 ноября 2006 года. Его похоронили в ставшем для Чамако родным городе Гвадалахара.

Достижения

Как игрок 
 Победитель Copa de Oro de Occidente (3): 1954, 1955, 1956

Как главный тренер 
 Чемпион Мексики (5): 1961, 1962, 1964, 1965, 1970
 Обладатель Кубка Мексики (2): 1963, 1970
 Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (4): 1961, 1964, 1965, 1970
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 1962

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Гвадалахара»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Селая»
Тренеры ФК «Леонес Негрос»
Тренеры ФК «Текос»
Тренеры сборной Мексики по футболу
Похороненные в Гвадалахаре